Равска може да се односи на:

 Горња Равска, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Доња Равска, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Бјала Равска, град у Лођском војводству, Република Пољска